Юхан Эмануэль Викстрём (; 1789—1856) — шведский ботаник.

Биография 
Юхан Эмануэль Викстрём родился 1 ноября 1789 года в городе Венерсборг в юго-западной Швеции в семье Юхана Викстрёма и Каролины Шарлотты Барман.

В 1806 году поступил на юридическое отделение Уппсальского университета. Затем Викстрём несколько лет работал в местном суде, после чего решил продолжить обучение и в 1815 году окончил Уппсальский университет со степенью по медицине. С 1817 года Юхан Эмануэль — доктор медицины. С 1818 года (после смерти Улофа Сварца) до своей смерти в 1856 году Викстрём преподавал ботанику в Бергианском ботаническом саду Стокгольмского университета, был директором Стокгольмского ботанического музея. С 1821 по 1842 Викстрём также преподавал в Стокгольмской гимназии. В 1823 году получил звание профессора.

4 мая 1856 года Юхан Викстрём скончался.

В 1820 году Викстрём был избран членом Шведской королевской академии наук, в 1821 году — членом Шведской королевской академии сельского хозяйства.

Некоторые научные работы 
 Wikström, J.E. (1817). Dissertatio de Daphne. 54 p.
 Wikström, J.E. (1818). Granskning af de till Thymelaearum växtordning hörande slägten och arter. Sv. Vet.-Akad. Handl. 39: 263—355.
 Wikström, J.E. (1831). Conspectus literaturae botanicae in Suecia. 341 p.
 Wikström, J.E. (1839—1840). Sctockholms flora. 4 pt.

Роды растений, названные в честь Ю. Э. Викстрёма

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Швеции
Ботаники по алфавиту
Птеридологи
Члены Шведской королевской академии наук